Wolfs steht für:
 Wolfs (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Balf, Stadtteil von Ödenburg (Sopron) in Ungarn

Wolfs  ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Wolfs (* 1932), niederländischer Straßenradsportler
 Mike Wolfs (* 1970), kanadischer Segler
 Rein Wolfs (* 1960), niederländischer Museumsleiter